Palaiomarchia, mit Bezug auf die Altmark, bezeichnet:
 Corps Palaiomarchia in Halle
 Corps Palaiomarchia-Masovia in Kiel, siehe Corps Palaiomarchia#Corps Palaiomarchia-Masovia Kiel
 Landsmannschaft Palaiomarchia Berlin, siehe Deutsche Landsmannschaft#Wachstum in Berlin und der „Goslarer Chargierten-Convent“

Siehe auch:
 Marchia (Studentenverbindung)